SGP může znamenat například:

 SGP Siemens (Siemens Transportation Systems), dříve Simmering-Graz-Pauker, rakouská lokomotivka
 SGP Systems (Soukup Graphic Programming Systems), česká firma zabývající se programovacími jazyky
 kód Singapuru podle ISO 3166
 Schola Gregoriana Pragensis, pražský pěvecký soubor, který založil roku 1987 David Eben
 SGP projekt, slovenská pub rocková hudební skupina z Dolného Kubína založená 1999
 SGP-STANDARD, Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu
 PROTOOL SGP 30-8 E, typ přímé brusky
 Statgraphic Centurion XV, statistický software
 Schweizerische Gesellschaft für Psychologie, Švýcarská psychologická společnost
 Staatkundig Gereformeerde Partij, nizozemská politická strana
 Scottish Green Party, skotská politická strana
 Stability and Growth Pact, fiskální smlouva Evropské unie
 Symbol Grounding Problem v umělé inteligenci
 Speedway Grand Prix, mezinárodní plochodrážní motocyklový závod
 SGP VTI, Самарское государственное предприятие вычислительной техники и информатики, Samarský státní podnik výpočetní techniky a informatiky

Externí odkazy 
 

Zkratky